Flicker:

 Flicker — стаканы, произведенные на основе нанотехнологий. 
 Flicker — электронный шум, наблюдаемый практически в любых электронных устройствах.
 Flicker — альбом Найла Хорана.
  — международный фестиваль короткого фильма.
  — фирма звукозаписи, базируется в городе Франклин (штат Тенесси). Основное направление христианский рок.
  — экспериментальный фильм 1965 года, снятый .
  — канадский документальный фильм 2008 года, удостоенный или номинированный на множество международных премий и наград.
 Flicker fixer — часть аппаратного обеспечения первых бытовых компьютеров
  — песня, написанная Портером Робинсоном и входящая в альбом Worlds.